NPP steht für:

 Notepad++, ein freier Texteditor
 Nationaler Pandemieplan für Deutschland
 NPP Swesda (Nautschno-Proiswodstwennoje Predprijatije), russisches Raumfahrtunternehmen
 New Patriotic Party, eine politische Partei in Ghana
 Suomi NPP (National Polar-orbiting Partnership), ein US-amerikanischer Wettersatellit
 New People’s Party, eine politische Partei in Hongkong
 National People’s Party (Indien)
 Nettoprimärproduktion
 National People’s Party (Südafrika)
 National People’s Party (Pakistan)
 No-Parallax-Point, siehe Eintrittspupille #Panoramafotografie
 Northern Peoples’ Party, eine ehemalige politische Partei in Ghana

Siehe auch:
 N++

Abkürzung